Hummelbach ist ein Gewässername:

 Hummelbach (Dendelbach), linker Zufluss des Dendelbachs vor Dendelbach, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hummelbach (Erft), rechter Zufluss der Erft gegenüber Selikum, Stadt Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Hummelbach (Espenbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Espenbachs (zum Hackbankbach, zur Lein) beim Birkhof, Gemeinde Böbingen an der Rems, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hummelbach (Lochertsbach), linker Zufluss des Lochertsbachs oder Herschbroicherbachs (zum Adenauerbach) in Herschbroich, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Hummelbach, Oberlauf des Marbach (Kleine Erlauf), linker Zufluss der Kleinen Erlauf bei Marbach an der Kleinen Erlauf, Gemeinde Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hummelbach (Nonnenbach), rechter Zufluss des Nonnenbachs (zur Stever) in Nottuln, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Hummelbach (Sägenbach), linker Zufluss des Sägenbachs (zur dort noch Seebach genannten Wutach) vor dem Wunderlehof, Gemeinde Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hummelbach (Uze), rechter Zufluss der Uze in Uzwil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen

Hummelbach ist der Ortsname von:
 Hummelbach (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hummelgraben